El Valle steht für folgende Orte und geographische Objekte: 

in der Dominikanischen Republik:
 El Valle (Dominikanische Republik), eine Stadt in der Provinz Hato Mayor in der Dominikanischen Republik
 El Valle (Region), Region in der Dominikanischen Republik

in Ecuador:
 El Valle (Azuay), Vorort der Provinzhauptstadt Cuenca und Parroquia rural im Kanton Cuenca der ecuadorianischen Provinz Azuay
 El Valle (Loja), Stadtteil von Loja und Parroquia urbana im Kanton Loja in der Provinz Loja

in Kolumbien:
 El Valle (Kolumbien), Ort in der Gemeinde Bahía Solano im Departamento del Chocó, Kolumbien

in Panama:
 El Valle (Vulkan), ein Vulkan in Zentralpanama

in Puerto Rico:
 El Valle (Puerto Rico), in Lajas

in Spanien:
 El Valle (Candamo), ein Parroquia in der Gemeinde Candamo der autonomen Region Asturien in Spanien
 El Valle (Carreño), ein Parroquia in der Gemeinde Carreño der autonomen Region Asturien in Spanien
 El Valle (Granada), ein Municipio in der Provinz Granada in Spanien

in den Vereinigten Staaten:
 El Valle (New Mexico), im Taos County